Višňová est un toponyme qui peut désigner :

Višňová, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Višňová, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Višňová, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Višňov
 

Homonymie de localités en  Tchéquie